Lehmosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehmosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Lehmosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Lehmosaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar